Seuthe ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter David Seuthe (* 1951), deutscher Psychotherapeut und Schriftsteller
 Paul Seuthe (1909–1997), Kunstmaler und Architekt

Siehe auch:
 Seuthe-Dampfgeneratoren